

Miejscowości na Białorusi 

 Berżonka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
 Berżonka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.

Miejscowości na Litwie 

 Berżonka – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.